Antzin kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ancín, kommunhuvudort, Navarra, Provincia de Navarra, 
 Ancín / Antzin, kommun, Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Spanienförgreningar